ODE kan syfta på: 

 Ordinär differentialekvation
 Omvärldsdialog och Engagemang, ett projekt för forskare.

Se även 
 Ode  
 

fr:ODE